1E steht für:
 1E (Unternehmen), Softwareunternehmen
 Astra 1E, TV-Satellit
 hexadezimale Darstellung von Dreißig

Siehe auch:
 E1

1E